V seznamih so navedeni samo nekateri najvažnejši meteoriti.

Kamniti meteoriti

Kamnito-železovi meteoriti

Kovinski meteoriti

Glej tudi 
razvrščanje meteoritov

Zunanje povezave 
 Katalog meteoritov pri The Meteoritical Society 
 Katalog meteoritov pri Natural History Museum 
Enciklopedija meteoritov (obvezna registracija, brezplačno)  

Meteoriti
Posamezni meteoriti